Eretteo, tempio di Atene
Eretteo, tragedia di Euripide
Eretteo, personaggio mitologico